Перша Ліга Туреччини 1964—1965  — 7-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул вдруге поспіль здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Галатасарай взяв участь у Кубку володарів кубків 1965—1966 як володар Кубка Туреччини 1964—1965.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1964-1965
Туреччина
Туреччина